Rosário (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Rosário (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Rosário (Almodôvar), een plaats in de Portugese gemeente Almodôvar